Nel Group II partecipano 16 squadre, di cui due vengono ammesse al Group I, mentre altrettante vengono retrocesse al Group III.

Squadre partecipanti

Tabellone

Primo turno

Lussemburgo vs. Danimarca

Finlandia vs. Sudafrica

Algeria vs. Ungheria

Monaco vs. Grecia

Ucraina vs. Egitto

Irlanda vs. Marocco

Cipro vs. Slovenia

Portogallo vs. Tunisia

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2008